Хро́ника патриа́рхов Гра́до () — доведённое до 1049 г. сочинение, повествующее о возникновении и первых веках существования Аквилейского патриархата. Сохранилась в нескольких рукописях, самая древняя из которых относится к XI в.


Издание хроники 
 Cronica patriarcharum Gradensium // Mgh, SS. rer. Langobard. Bd. I. Hannover. 1878, p. 362-397

Перевод на русский язык 
 Хроника патриархов Градо в переводе О. Лугового на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
 Chronica patriarcharum Gradensium из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы
1049 год
Градо